Катти Сарк (в переводе с шотландского языка (скотс) «Cutty Sark» — «Короткая рубашка»): колдунья в короткой сорочке, упомянутая в поэме Роберта Бёрнса «Тэм О’Шентер».

C её прозвищем связано название британского парусника «Катти Сарк».
История парусника стала основой для одноименной повести советского писателя-фантаста и ученого-палеонтолога И. А. Ефремова.

  «Тэм О’Шентер» (поэма) — поэма Роберта Бёрнса, написанная им в 1790 году.
 «Катти Сарк» — один из наиболее известных и один из двух сохранившихся до XXI века клиперов.
 «Катти Сарк» (повесть) — повесть Ивана Антоновича Ефремова, впервые опубликованная в 1944 году.
 «Катти Сарк» (регата) — название Регаты больших парусников с 1973 по 2003 годы, ныне The Tall Ships' Races.